Seaside (Califòrnia)
 Seaside (Oregon)
 Seaside Heights
 Seaside Park